Toyota Matrix — субкомпактвэн японской компании Toyota. Является производной моделью от Toyota Corolla.

Автомобиль производился на совместном предприятии между Toyota и General Motors. В США автомобиль продавался как Pontiac Vibe.

Первое поколение (E130; 2002—2008) 
Автомобиль Toyota Matrix впервые был представлен в 2002 году. В 2005 году автомобиль прошёл фейслифтинг.

Галерея

Второе поколение (E140; 2008—2014) 
Последнее поколение автомобилей Toyota Matrix производилось с февраля 2008 года. Автомобили оснащались двигателями внутреннего сгорания 2ZR-FE и 2AZ-FE.

Производство завершилось в 2014 году.

Галерея

Продажи

Примечания 

Matrix